Никола́й Мещеряко́в:
 Мещеряков, Николай Иванович (1925—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Мещеряков, Николай Кузьмич (1935—2011) — советский биатлонист.
 Мещеряков, Николай Николаевич (1905—1961) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Мещеряков, Николай Леонидович (1865—1942) — российский литератор, публицист и революционер.